Sainte-Radegonde puede referirse a: 

 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Aveyron.
 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Dordoña.
 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Gers.
 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Gironda.
 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Sainte-Radegonde, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.